«Бульдозер-убийца» () — американский фантастический триллер 1974 года, экранизация рассказа Теодора Стерджона. Продолжительность картины составляет 74 минуты. Фильм снимался специально для телевидения.

Сюжет 
Во время Второй Мировой войны на отдалённом острове небольшая группа рабочих ведёт строительство посадочной полосы для самолётов. На остров падает небольшой метеорит с инопланетным существом. Существо вселяется в один из бульдозеров и подчиняет его себе. Бульдозер атакует строителей.

В ролях

Ссылки 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1974 года
Телефильмы США
Фильмы-триллеры США
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1974 года
Экранизации рассказов
Фильмы на английском языке
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации литературных произведений
Фильмы ужасов 1974 года
Фильмы ужасов США
Фильмы Universal Television